Martin Luther (em português Martinho Lutero) pode referir-se a:

 Martinho Lutero - teólogo alemão, reformador católico e precursor da Reforma Protestante 
 Martin Luther - diplomata alemão durante o regime nazista
 Martin Luther King - pastor protestante e ativista político estadunidense
 Martin Luther (1953) - Filme de 1953, dirigido por Irving Pichel

Desambiguação